Extremoz kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Extremoz (ort), Rio Grande do Norte, 
 Extremoz (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar